Kangerlui bezeichnet:
 Kangerlui (Bucht, Simiutarsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlui (Bucht, Tinuteqisaap Nunaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland